Самуи́лов — русская фамилия, образована от имени  (Самѹилъ).

Известные носители 
 Самуилов, Вячеслав Никандрович (1862 — после 1917) — русский церковный писатель.
 Леонид (Самуилов) (в миру Лукиан Григорьевич Самуилов или Самойля; 1921-2002) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, архиепископ Славский (1981—2000).

См. также